2-й чемпионат СССР по шахматам по переписке проходил с 1952 по 1955 год.

Главный судья — Владимир Збандутто.

К лету 1954 года, когда предполагалось подводить итоги, ситуация оставалась запутанной. Несколько сбавивший обороты П. Дубинин имел 9 из 12, у А. Садомского было 8½ из 12, у В. Ефремова — 8 из 12, у П. Атяшева — 7 из 9. Как обычно, медленнее конкурентов заканчивал партии А. Константинопольский, набравший 4 из 5. Было решено продлить игру в чемпионате до 1 ноября 1954 года.

Когда и добавленное время истекло, оставались неоконченными 22 партии из 136, а группа лидеров выглядела так: П. Дубинин — 10½ из 14, М. Аброшин — 10 из 16 (турнир закончил), А. Садомский — 9½ из 14, В. Ефремов — 8½ из 13, А. Константинопольский — 8½ из 14, П. Атяшев — 8 из 10, А. Сокольский — 7½ из 11. Присуждение всех расставило по местам. Борьбу за первенство вели мастер Петр Дубинин и Петр Атяшев.

Турнирная таблица

Литература 
 
 
 Гродзенский С.  Шахматная почта России : Турниры, партии, личности. — Москва : Проспект, 2016. — С. 131—146, 373. — ISBN 978-5-392-18675-4.
А. Константинопольский. II первенство СССР по переписке. —  Шахматы в СССР. — 1956. — № 4, № 5.

Личные чемпионаты СССР по переписке